Stefanus II van Antiochië, patriarch van Antiochië (490-495)
 Stefanus II van Iberië, prins van Iberië/Kartli (midden 7e eeuw)
 Paus Stefanus (II), tot paus gekozen in 752, doch stierf voor zijn inauguratie
 Paus Stefanus II (III), paus (752-757)
 Stefanus II van Champagne, graaf van Troyes (1037-1047)
 Stjepan II van Kroatië, koning van Kroatië (1089-1091)
 Stefanus II van Blois, graaf van Blois, Dunois en Meaux (1089-1102)
 Stefanus II van Hongarije, koning van Hongarije (1116-1131)
 Stefanus II van Penthièvre, graaf van Penthièvre (1148-1164)
 Stefanus II Kotromanić, ban van Bosnië (1314-1353)
 Stefanus II van Beieren, hertog van Neder-Beieren (1347-1375)
 Stefanus II van Moldavië, prins van Moldavië (1434-1447)